Криволуцкий — русская фамилия. Может происходить от прозвища жителей населённых пунктов или местности с названием Кривая Лука.

Известные носители:
 Криволуцкий, Александр Евгеньевич (1909—1990) — физикогеограф и геоморфолог, доктор географических наук, профессор.
 Криволуцкий, Дмитрий Александрович (1939—2004) — эколог.
 Криволуцкий, Николай Ефимович (1922—1999) — Герой Советского Союза.

 Криволуцкая, Гали Олимпиевна (1923—2007) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук, специалист по жесткокрылым.

Примечания